Жариково — название населённых пунктов в России:

 Жариково — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Жариково — село в Пограничном районе Приморского края.